Jefferson Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jefferson Historic District (Alabama), ID-Nr. 76000342
 Jefferson Historic District (Georgia), ID-Nr. 03000137
 Jefferson Historic District (Indiana), ID-Nr. 01000976
 Jefferson Historic District (Texas), ID-Nr. 71000949

Siehe auch:
 Jefferson Avenue Historic District
 Jefferson Street Historic District